Барон Шарль Жан Этье́н Густа́в Николя́ де ла Валле́-Пуссе́н (; 1866—1962, иногда его фамилию пишут без дефиса: Валле Пуссен) — бельгийский , известный своими глубокими результатами в теории чисел, математическом анализе и других областях математики. Член Бельгийской академии наук (1909). Член-корреспондент Парижской (1945), Римской и Папской академий наук, почётный доктор университетов Парижа, Торонто, Страсбурга, Осло, Мадрида, Неаполя, Бостона.

Биография 
Родился в Лёвене, северная Бельгия. Окончил Высшее техническое училище в Брюсселе, затем слушал лекции в Лёвенском университете, где его отец, :en:Charles-Louis-Joseph-Xavier de la Vallée Poussin,  преподавал минералогию и геологию. С 1891 года, после защиты диссертации — сотрудник университета (помощник профессора на кафедре математического анализа), с 1897 года — профессор.

В 1914 году, когда Лёвен штурмовала германская армия, Валле-Пуссен уехал в США, где его пригласили преподавать в Гарвардском университете. По окончании войны он вернулся в Европу, некоторое время преподавал в парижской Сорбонне, затем снова занял свою кафедру в Лёвене. Когда в 1920 году был учреждён Международный математический союз, Валле-Пуссен стал его первым президентом.

В 1930 году за выдающиеся научные заслуги бельгийский король присвоил Валле-Пуссену титул барона. Умер в 1962 году от осложнений после перелома плеча.

Научная деятельность 
Диапазон исследований Валле-Пуссена чрезвычайно широк — теория чисел, теория множеств, математический анализ, тригонометрические ряды, теория приближения функций полиномами, теория потенциала.

Одновременно с Ж. Адамаром он доказал в 1896 году улучшенный асимптотический закон распределения простых чисел и уточнил результаты П. Л. Чебышёва относительно асимптотического поведения функции распределения. Доказал предположение А. М. Лежандра о числе простых чисел, меньших заданного.

В комплексном анализе Валле-Пуссен изучал конформные отображения многосвязных областей, квазианалитические функции, свойства дзета-функции Римана, методы интегрирования ряда Лорана. Его именем назван один из методов суммирования числовых рядов (1908). Валле-Пуссен дал определение обобщённой симметрической производной (производная Валле-Пуссена). В 1911 году опубликовал признак точечной сходимости ряда Фурье.

Валле-Пуссен подготовил и опубликовал ряд учебных пособий, в том числе курсы по анализу и теоретической механике. Эти книги многократно переиздавались и были переведены на многие языки, в том числе на русский.

Труды в русском переводе 
 Валле-Пуссен Ш.-Ж. Курс анализа бесконечно малых. // Перевод Г. М. Фихтенгольца. — В 2 тт. — —: ГИТТЛ, 1933.
 Валле-Пуссен Ш.-Ж. Четыре лекции о квази-аналитических функциях действительного переменного // Успехи математических наук, 1938. — Вып. 5.
 Валле-Пуссен Ш.-Ж. Лекции по теоретической механике, в двух томах. — : Государственное издательство иностранной литературы, 1948—1949.

См. также 
 Теорема Валле-Пуссена о наилучшем приближении функции.

Примечания

Литература 
 
 Momtel P. Notice necrologique sur Charles de la Vallee-Poussin. — С r. Acad sci., 1962, 254, p. 2472—2476.

Ссылки 
 
 Некролог

Почётные доктора Торонтского университета
Почётные доктора Парижского университета
Почётные доктора Страсбургского университета
Почётные доктора Университета Осло
Бароны Бельгии
Лауреаты премии Понселе
Иностранные члены Национальной академии наук США
Члены Папской академии наук
Члены Французской академии наук